In België
 Goudstraat (Gent)
 Goudstraat (Machelen)
 Goudstraat (Brussel), voormalige straat in  Brussel
In Nederland
Goudstraat (Apeldoorn)
Goudstraat (Borculo)
Goudstraat (Hengelo)
Goudstraat (Lelystad)
Goudstraat (Schoonhoven)
Goudstraat (Zoetermeer)
In Suriname
Goudstraat (Paramaribo)
In Zuid-Afrika
Goudstraat (Johannesburg)
Goudstraat (Potchefstroom)